Генна́дий Ма́ртович Прашке́вич (р. 16 мая 1941) — русский писатель, поэт, переводчик, публицист, составитель и редактор.

Лауреат литературных премий «Аэлита», «Бронзовая улитка», «АБС», «Странник», «Портал», «Золотой Роскон», премии им. И. А. Ефремова и других.

Основные сведения 
Родился в селе Пировское Красноярского края, в 11 лет переехал с родителями в поселок Тайга (Кемеровская область), где и окончил школу. Первые рассказы писать начал ещё в детстве. Тогда же увлёкся палеонтологией, переписывался с известными учеными: Н. Н. Плавильщиковым, Д. И. Щербаковым и И. А. Ефремовым. ...Я, будучи школьником, написал письмо Ивану Антоновичу Ефремову и крупному ученому Николаю Николаевичу Плавильщикову.
Я понимал, что никто мне не ответит: какой смысл крупному человеку из Москвы писать провинциальному школьнику? К тому времени я чётко понимал, что будущее у меня простое: закончу школу, устроюсь плотником или кочегаром на паровоз, потихоньку начну выпивать... Но при этом были у меня были три мечты: посмотреть мир, прикоснуться к науке и написать когда-нибудь замечательную книжку...Палеонтолог и писатель Иван Антонович Ефремов пригласил юного школьника в настоящую палеонтологическую экспедицию в западное Зауралье. Осенью 1958-го приехал в Новосибирск и начал работать лаборантом в Институте геологии и геофизики СО АН СССР. Учился в Томском государственном университете (геологический факультет). С 1959 по 1965 годы в Отделе палеонтологии и стратиграфии палеозоя Института геологии и геофизики СО АН СССР (Новосибирск), с 1965 по 1971 годы в Сахалинском комплексном научно-исследовательском институте СО АН СССР (Южно-Сахалинск) — лаборатория вулканологии, c 1971 по 1983 годы в Западно-Сибирском книжном издательстве (Новосибирск), откуда вынужден был уйти после цензурного запрета его книги «Великий Краббен». Объехал многие страны мира. С геологическими и палеонтологическими экспедициями работал на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, Камчатке, Курильских островах.

Первая публикация — стихотворение «Тёма Ветров» (1956), в прозе — рассказ «Остров Туманов» (1957). В 1968 году была подготовлена к выходу его первая книга – поэтический сборник «Звездопад», но по идеологическим причинам набранный тираж книги был рассыпан. А через год выходит его повесть о геологах «Такое долгое возвращение» (1969). За этой книгой последовали «Люди Огненного Кольца» (1977), «Разворованное чудо» (1978), «Эти вечные, вечные вопросы!..» (1979), «Курильские повести» (1981) и другие. Повести и романы «Разворованное чудо», «Царь-Ужас», «Секретный дьяк», «Носорукий», «Кормчая книга», «Теория прогресса» и многие другие, прочно вошли в «золотой» фонд отечественной литературы.

Член Союза писателей СССР с 1982 года, Союза писателей России с 1992 года, Союза журналистов России с 1974 года, Нью-Йоркского клуба русских писателей с 1997 года, ПЕН-клуба с 2002 года.
Заслуженный работник культуры РФ (2007), лауреат многочисленных премий. Был главным редактором издательства «Свиньин и Сыновья» (Новосибирск, 2004-2010) и журнала «Проза Сибири» (1994-1996), переводил поэзию со многих языков мира.

Перевел, составил и издал на русском языке антологию современной болгарской поэзии «Поэзия меридиана роз» (1982); книгу стихов корейского поэта Ким Цын Сона «Пылающие листья» (в соавторстве с В. Горбенко), выдержавшую два российских издания и появившуюся на русском языке в Филадельфии и в Нью-Йорке; роман Бруно Травена «Корабль мертвых». Повести, рассказы и стихи Геннадия Прашкевича издавались в США, в Англии, в Германии, во Франции, в Польше, в Болгарии, в Югославии, в Румынии, в Литве, в Узбекистане, в Казахстане, на Украине и других странах. Ряд произведений писателя выходили под псевдонимами. Роман «Пятый сон Веры Павловны» (написанный в соавторстве с Александром Богданом) номинировался на Букеровскую премию (2002).

С апреля 2008 года Геннадий Мартович ведёт ежемесячный семинар молодых писателей в городе Новосибирске. Живёт в Новосибирском Академгородке.

Литература о Геннадии Прашкевиче 

Александр Етоев, Владимир Ларионов. Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта. Новосибирск: Белый мамонт, 2011 (2-е изд.: Луганск: Шико, 2011).

Геннадий Мартович Прашкевич: Биобиблиографический указатель / Сост. Л. М. Харчук, А. Н. Юмина; Худ. А. А. Бертолло. – Новосибирск: Новосибирская государственная областная научная библиотека, 2011 (2-е изд.: 2016)

Произведения

Романы 
 1989 – Апрель жизни
 То же: Под названием «Теория прогресса»
 1994 – Тайный брат
 То же: Под названием «Пёс Господень»
 1995 – Стрела Аримана
 1998 – Бык в западне
 1998 – Противогазы для Саддама / В соавт. с Александром Богданом
 1999 – Секретный дьяк, или Язык для потерпевших кораблекрушение
 2000 – Человек Чубайса / В соавт. с Александром Богданом
 То же: Под названием «Человек Ч»
 2001 – Пятый сон Веры Павловны / В соавт. с Александром Богданом
 2002 – Царь-Ужас
 То же: Под названием «Дэдо»
 2004 – Кормчая книга
 2007 – Деграданс / В соавт. с Алексеем Калугиным
 2009 – Escape from Paradise: Сентиментальный детектив / В соавт. с Евгением Любиным
 2020 – Гуманная педагогика

Сборники 
 1977 – Люди Огненного Кольца
 1978 – Разворованное чудо
 1981 – Курильские повести
 1987 – Уроки географии
 1989 – Апрель жизни
 1989 – Пять костров ромбом
 1990 – Фальшивый подвиг: Записки промышленного шпиона
 1991 – Кот на дереве
 1992 – Собрание сочинений: Записки промышленного шпиона. Том 1
 1992 – Посвящения
 1994 – Шпион против алхимиков
 1996 – Шкатулка рыцаря
 1996 – Рыцарская наколка
 1996 – Спор с дьяволом
 1996 – Человек из крематория
 1997 – Бык
 1998 – По кличке Бык
 1998 – Противогазы для Саддама
 1998 – Скелет в шкафу
 2002 – Великий Краббен
 2002 – Разворованное чудо
 2003 – Шпион в юрском периоде
 2004 – Кормчая книга
 2004 – Эхо в квадрате / Вместе с Владимиром Бойковым, Владимиром Захаровым, Иваном Воробьевым
 2004 – Носорукий
 2005 – Золотой миллиард
 2006 – Дыша духами и туманами
 2006 – Малый бедекер по НФ, или Книга о многих превосходных вещах
 2006 – Подкидыш ада
 2007 – На государевой службе
 2008 – Шкатулка рыцаря
 2008 – Большие снега
 2009 – Война за погоду
 2010 – Сендушные сказки
 2011 – Масштаб
 2011 – Третий экипаж
 2011 – Нет плохих вестей из Сиккима
 2012 – Русская Гиперборея
 2012 – Костры миров
 2014 – Записки промышленного шпиона
 2016 – Земля навылет
 2018 – Русский хор
 2018 – Золотой дым

Повести 
 1969 – Такое долгое возвращение
 1972 – Двое на острове
 То же: Под названием «Двое»
 1974 – Мир, в котором я дома
 То же: Под названием «Обсерватория «Сумерки»
 Цикл «Записки промышленного шпиона»:
 1974 – Шпион в юрском периоде
 1976 – Шпион против компьютера
 То же: Под названием «Фальшивый подвиг»
 1978 – Итака – закрытый город
 1979 – Школа гениев / В соавт. с В. Свиньиным
 1990 – Ловля ветра. Шпион против алхимиков
 1990 – Счастье по Колонду
 1993 – Спор с Дьяволом (Шпион против алхимиков-2)
 1994 – Человек из морга
 1994 – Приговоренный (Шпион против алхимиков-3)
 2015 – Пирамида Хэссопа – [Сетевая публикация]
 1975 – Разворованное чудо
 То же: В переводе на литовский – «Оборотень»
 1977 – Столярный цех
 1977 – Ильёв. Его возвращение
 1977 – Люди Огненного Кольца
 1977 – Мирис
 1978 – Только человек
 То же: Под названием «Пять костров ромбом»
 Дилогия «Сложная жизнь Кольки Зырянова, рассказанная им сами»
 1979 – Эти вечные, вечные вопросы…
 1984 – Гипсовые сады, каменные сияния…
 Трилогия «Великий Краббен»:
 1979 – Каникулы 1971 года
 То же: Под названием «Территория греха»
 1983 – Великий Краббен
 То же: Под названием «Приключение века»
 [Б.г.] – Колбасник с Ветрового (повесть не опубликована)
 1980 – Мыс Марии
 1981 – Соавтор
 1982 – Ошибка Юры Дымочка
 1985 – Огород, или Уроки географии
 1985 – Костры миров
 1986 – Кот на дереве
 То же: В значительно переработанном виде под названием «Реквием по червю»
 1987 – История одной оговорки
 1987 – Поворот к Раю
 1987 – Война за погоду – [Фантастический вариант повести вышел в 2004 году]
 1990 – Носорукий
 То же: Под названием «Тайна подземного зверя»
 1991 – Демон Сократа
 1991 – Другой
 То же: Под названием «Парадокс Каина»
 1992 – Анграв-VI
 1992 – Агент Алехин
 1993 – Возьми меня в Калькутте
 1994 – Черные альпинисты или Путешествие Михаила Тропинина на Курильские острова
 1994 – Сидение на Погыче (Первые сибиряки)
 1995 – Шкатулка рыцаря
 1996 – Подножье тьмы
 1996 – Бык
 То же: Под названием «По кличке Бык»
 1996 – Иномарка с томскими номерами / Под псевд. Николай Осянин
 1998 – Скелет в шкафу
 2003 – Белый мамонт
 2004 – Тайна полярного князца
 2004 – Русская мечта
 2004 – Подкидыш ада
 2005 – Земля навылет: (Последнее расследование майора Моро)
 2005 – Золотой миллиард
 2005 – Дыша духами и туманами...
 2005 – Мироздание по Петрову
 2006 – Русский струльдбруг
 2006 – Божественная комедия
 2007 – Румын сделал открытие
 2008 – Нет плохих вестей из Сиккима
 2009 – Другая история Вселенной
 То же: Под названием «Доктор Микробус, или другая история Вселенной (главы из ненаписанного романа)»
 2010 – Юрьев день / В соавт. с Алексеем Гребенниковым
 2010 – После бала
 То же: Под названием «Приведенные к эталону»
 2010 – Третий экипаж / В соавт. с Алексеем Гребенниковым
 То же: Под названием «На борту «Уззы»
 2011 – Кафа (Закат Земли)
 2011 – Полярная сага / В соавт. с Алексеем Гребенниковым
 2012 – Упячка-25
 2012 – Предчувствие гражданской войны
 2014 – Иванов-48
 2014 – Сон в летнюю ночь
 2014 – Генератор времени / В соавт. с Алексеем Гребенниковом
 2015 – День работорговца
 То же: Под названием «Пираты XXI века»
 2015 – ЗК-5
 2016 – Русский хор
 2016 – Кстати о Бабыргане / В соавт. с Алексеем Гребенниковым и Татьяной Сапрыкиной
 То же: Под названием «Триба жаждет. Поэма»
 2017 – Хромой пастух
 2017 – Пенсеры и пенсы
 2018 – Выше ветра / В соавт. с Татьяной Сапрыкиной и Алексеем Гребенниковым
 2020 – Фермент вечности

Рассказы 
 1957 – Остров туманов
 1958 – Первый шаг / В соавт. с А. Чунихиным
 1959 – Друзья / В соавт. с Ю. Пранцкевичем
 1971 – Снежное утро
 То же: Под названием «Белое утро» – [Под псевдонимом Геннадий Гончаров]
 1974 – Я видел снежного человека
 То же: Под названием «Тайна ледника Бирун»
 1975 – XXII век. Сирены Летящей
 То же: Под названием «Сирены Летящей»
 1977 – Человек, который был отцом Хама
 1980 – Роза с веснушками
 1988 – Виртуальный герой, или Закон всемирного давления
 То же: Под названием «Виртуальный герой, или Бесконечное приключение»
 1988 – «На лугах, лугах зеленых…»
 1989 – Перепрыгнуть пропасть
 1991 – Игрушки детства
 1991 – Туман в ботинке
 То же: Под названием «Ту Ман Патинки»
 2002 – Вечный Лоцман
 2003 – Перстень на три желания
 2003 – Правда о последнем капустнике
 То же: Под названием «Вся правда о последнем капустнике»
 2003 – Малый из яйца
 2004 – Ловушка охотника
 То же: Под названием «Запах счастья»
 2004 – Хобот друга, или Письмо Владимиру Ларионову о странностях любви
 2012 – Плесень Бадамы

Биографические книги 
 1996 – Адское пламя
 2000 – Самые знаменитые ученые России
 2001 – Самые знаменитые поэты России
 2003 – На заре жизни: Берега Ангариды
 2005 – Дорога на карнавал. История жизни и любви художника
 2006 – Малый бедекер по НФ, или Книга о многих превосходных вещах
 2007 – Красный сфинкс: История русской фантастики: от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна
 2008 – Василий Головачев: Человек цели
 2010 – Герберт Уэллс
 2012 – Братья Стругацкие / В соавт. С. Д. Володихиным – [книга вышла в ноябре 2011-го]
 2013 – Жюль Верн
 2014 – Брэдбери
 2015 – Станислав Лем
 2015 – Толкин
 То же: Под названием «Толкин: Дон с Бычьего брода»
 2018 – Муссолини: Цезарь фашистского Рима / В соавт. с Сергеем Соловьевым
 2019 – Стивен Джобс

Премии 
 Приз журнала «Уральский следопыт» за повесть «Разворованное чудо» (1975)
 Премия «Аэлита» (1994) (за повесть „Спор с Дьяволом“ и цикл „Записки промышленного шпиона“ в целом)
 Новосибирская городская литературная премия им. Н. Г. Гарина-Михайловского (1999)
 Номинация на Букеровскую премию за роман „Пятый сон Веры Павловны“ / В соавт. с Александром Богданом (2002)
 Киевская общелитературная премия „Спираль веков“ Первого международного конвента фантастики „КиевКон-2003“ (2003)
 „АБС-премия“ за статью „Малый бедекер по НФ“ (2003)
 Премия „Странник“ в категории „Критика, публицистика“ за статью „Малый бедекер по НФ“ (2003)
 Премия „Бронзовая улитка“ в категории „Критика, публицистика“ за статью „Малый бедекер по НФ“ (2003)
 Приз читательских симпатий „Сигма-F“ в категории „Публицистика“ за статью „Малый бедекер по НФ“ (2003)
 Новосибирская Областная (губернаторская) литературная премия (2003)
 Премия „Портал“ за роман „Кормчая книга“ (2004)
 Премия „Бронзовая улитка“ в категории „Средняя форма“ за повесть „Белый мамонт“ (2004)
 Премия „Странник“ в категории „Средняя форма“ за повесть „Белый мамонт“ (2004)
 Орден „Рыцарь фантастики“ имени И. Халымбаджи (Екатеринбург) (2004)
 Премия „Большой Роскон“ (2005)
 Шуточное звание „Секс-символ отечественной фантастики“, присвоенное дамами ассамблеи „Портал-2005“ (2005)
 Премия „Бронзовая улитка“ в категории „Средняя форма“ за повесть „Территория греха“ (2005)
 Литературная премия имени Ивана Ефремова за повесть „Подкидыш ада“ (2006)
 Премия „Филигрань“ за повесть „Золотой миллиард“ (2006)
 Звание „Заслуженный работник культуры Российской Федерации“ (Указ Президента России № 1355) (2007)
 Премия „Бронзовая улитка“ в категории „Средняя форма“ за повесть „Русский струльдбруг“ (2007)
 Премия „Сибиряк года“ (2007)
 Премия „Звёздный Мост“ в категории „Критика, публицистика и литературоведение“ за книгу „Красный сфинкс. История русской фантастики от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна“ (2007)
 Премия «Лунная радуга» за вклад в развитие фантастики и за книгу „Красный сфинкс. История русской фантастики от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна“ (2008)
 Номинация на „АБС-премию“ за книгу „Красный сфинкс“ (2008)
 Премия имени И. А. Ефремова 2008)
 Литературная премия имени Александра Беляева за книгу „Красный сфинкс. История русской фантастики от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна“ (2008)
 Премия им. Ю. Тынянова за книгу „Красный сфинкс. История русской фантастики от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна“ (2008)
 Премия Общества исследователей русской фантастики (фестиваль фантастики „Созвездие Аю-Даг“) в номинации публицистика» за книгу-исследование «Красный сфинкс» (2008)
 Премия «Мраморный фавн» за книгу «Красный сфинкс. История русской фантастики от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна» (2008)
 Премия «Бронзовая улитка» за книгу «Красный сфинкс. История русской фантастики от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна» (2008)
 Премия «Полдень» в категории «Критика, публицистика» за цикл очерков (2008)
 Номинация на премию «Русский Букер — 2010» за роман «Теория прогресса» (2010)
 Премия «Меч Бастиона», вручаемая на литературно-практической конференции «Басткон» (2011)
 «АБС-премия» за книгу «Герберт Уэллс» (2011)
 3-е место демократической премии фестиваля «Звездный Мост» в номинации «Критика, публицистика, литературоведение» за книгу «Герберт Уэллс». (2011)
 Премия «Бронзовый Икар» в категории «За общий вклад в возрождение, развитие и пропаганду традиционной научно-фантастической литературы» (2011)
 Номинация на «АБС-премию» за книгу «Братья Стругацкие» (с Дмитрием Володихиным) (2012)
 Номинация на Национальную литературную премию Ивана Петровича Белкина («автора» пушкинских повестей) за повесть «Упячка-25» (2013)
 Номинация на премию Всероссийской премии им. Антона Дельвига за исторический цикл «Русская Гиперборея» (2014)
 Номинация на «АБС-премию» книгу «Жюль Верн» (2014)
 Литературная премия имени Ивана Ефремова «за выдающуюся редакторскую, организаторскую и просветительскую работу в области фантастики» (2014)
 Премия имени В. Бугрова (2016)
 Почетная грамота от губернатора Новосибирской области в связи с 75-летием (2016)
 Почетная грамота от мэра Новосибирска в связи с 75-летием (2016)
 «АБС-премия» за книгу «Станислав Лем» (в соавторстве с В.Борисовым) (2016)
 Литературная премия журнала «Сибирские огни» за повесть «Русский хор» (2016)
 Лауреат 1-й степени III международного литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман» в номинации «Проза сказочная» (2018)

Цитаты 
 ...Литература ведь существует не только ради массового читателя, но еще и ради десятка знатоков и любителей, способных оценить твой стиль и твои намерения.

Интервью 
 Геннадий Прашкевич: «Этот мир — мой!»
 «Кто будет делать выбор?» Разговор с Геннадием Прашкевичем (14.04.2006)
 «3 мечты, 3 письма и 33 литературные премии» интервью с Геннадием Прашкевичем
 Геннадий Прашкевич: «Мы интересны друг другу тем, чего не знаем друг в друге»

Примечания

Ссылки 
 Прашкевич Геннадий Мартович – официальная страничка автора
 Геннадий Прашкевич, пресс-портрет
 Геннадий Прашкевич на Фантлабе
 ЭКСТЕЛОПЕДИЯ ФЭНТЕЗИ И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ о Г. М. Прашкевиче
 Электронные книги Г. М. Прашкевича
 Литературные семинары Геннадия Прашкевича
 Мультфильм по двустишью Геннадия Прашкевича
 Библиографический указатель произведений Г. М. Прашкевича (в редакции 2021 года)

Стругацковеды
Писатели России XX века
Лауреаты премии «Странник»
Лауреаты премии «Аэлита»
Лауреаты АБС-премии
Кавалеры «Ордена рыцарей фантастики»
Лауреаты премии «Портал»
Писатели-фантасты России
Критики научной фантастики
Писатели по алфавиту
Персоналии:Новосибирск
Писатели Новосибирска
Русские писатели по алфавиту
Писатели России XXI века
Выпускники Томского государственного университета
Переводчики России
Родившиеся в Красноярском крае
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Члены ПЕН-клуба
Авторы исторических романов
Авторы серии «ЖЗЛ»